3 miejscowości w Polsce:
 Jerzykowo – osada w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Trzemeszno
 Jerzykowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Pobiedziska
 Jerzykowo – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. węgorzewskim, w gminie Węgorzewo